Villasante ist der Familienname der folgenden Personen:

 Carmen Bravo-Villasante (1918–1994), spanische Philologin und Hochschullehrerin 
 Jorge Villasante Araníbar (* 1962), peruanischer Politiker 
 Luis Villasante (1920–2000), spanischer Geistlicher und Autor
 Manuel Losada Villasante (* 1929), spanischer Biochemiker, Pharmazeut und Hochschullehrer